Baly est un patronyme porté notamment par :

 Joseph Sugar Baly (1816-1890), médecin et un entomologiste britannique ;
 Slaheddine Baly (1926-2002), homme politique tunisien.

Homonymie de patronyme